Augusta de Waldeck-Pyrmont (en alemán, Auguste zu Waldeck und Pyrmont; Arolsen, 21 de julio de 1824 - Norderney, 4 de septiembre de 1893) fue una noble alemana. Era la hija mayor del príncipe Jorge II de Waldeck-Pyrmont y de su esposa, la princesa Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. Era una tía de la reina regente holandesa Emma de Waldeck-Pyrmont.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 15 de junio de 1848 con el conde Alfredo de Stolberg-Stolberg. Tuvieron siete hijos:
 Wolfgang (1849-1903), 2º príncipe de Stolberg-Stolberg, casado en primeras nupcias en 1897, con la condesa Ermengarda Tecla de Isenburg-Meerholz 
 Everardo (1851).
 Walrad (1854-1906), soltero y sin descendencia.
 Enrique (1855-1935), soltero y sin descendencia.
 Erica (1856-1926), se casó en 1878 con el conde Francisco Jorge Alberto IV.
 Alberto (1861-1903), soltero y sin descendencia.
 Volkwin (1865-1935), soltero y sin descendencia.

Ancestros 

Casa de Waldeck
Princesas de Waldeck-Pyrmont
Casa de Stolberg
Nobles de Alemania del siglo XIX